Лев - имя, которое носили некоторые святые:

 Лев Великий (390 год — 10 ноября 461 года). Папа Римский. Дни памяти — 18 февраля, 12 ноября.
 Лев Катанский (ок. 780 года) - епископ Катанский. День памяти — 20 февраля.
 Лев Лука (+900) - настоятель монастыря Корлеоне, Сицилия. Пробыл монахом восемь десятилетий. День памяти — 1 марта .
 Лев Африканский - иподиакон, мученик. Пострадал в Африке вместе с Тимофеем, Зотиком (Zoticus), Зоилем (Zoilus) и Гелатом (Gelatus) или Курсиком (Cursicus). День памяти — 30 июня .

Примечания 

Святые по алфавиту